Василий Салов:
 Салов, Василий Васильевич (1839—1909) — российский инженер, профессор Института корпуса инженеров путей сообщения, председатель Инженерного совета Министерства путей сообщения.
 Салов, Василий Геннадьевич (1914—2002) — советский полковник, военный летчик 1-го класса.
 Салов, Василий Иванович (1924—1978) — полный кавалер ордена Славы.